Xenokles ist

 der Name eines attischen Architekten, siehe Xenokles (Architekt)
 der Name eines attischen Bildhauers, siehe Xenokles (Bildhauer)
 der Name eines attischen Töpfers, siehe Xenokles (Töpfer)
 der Notname eines attischen Vasenmalers, siehe Xenokles-Maler
 der Name eines attischen Tragikers, siehe Xenokles (Dichter)